Grand Central (spoorwegonderneming), een Britse spoorwegonderneming
Grand Central (film), een Frans/Oostenrijkse film uit 2013, geregisseerd door Rebecca Zlotowski
Grand Central Terminal, het hoofdtreinstation van New York in de Verenigde Staten
Grand Central Belge, een voormalig Belgisch consortium van privé-spoorwegmaatschappijen